Leppington est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, banlieue de Sydney en Nouvelle-Galles-du-Sud

, hameau du Yorkshire du Nord

Homonymie de toponyme